

Ксенґіниці — село в гміні Любін Любінського повіту Нижньосілезького воєводства
 Ксенґіниці — село в гміні Кобежице Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Ксенґіниці — село в гміні Тшебниця Тшебницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Ксенґіниці — село в гміні М'єнкіня Сьредського повіту Нижньосілезького воєводства
 Ксенґіниці — село в гміні Леґницьке Поле Леґницького повіту Нижньосілезького воєводства